Paterna del Campo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Paterna del Campo (ort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Paterna del Campo (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar